Владимир Шопин:
 Шопин, Владимир Витальевич (род. 1991) — украинский футболист, защитник.
 Шопин, Владимир Григорьевич (род. 1949) — советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.